

Pessoas
Bill Condon
Richard Condon
Kerry Condon

Localidades
Condon (Oregon)

Desambiguação